

Макро́н может означать:

 Макрон и макрон снизу — диакритические знаки.

Имя 
 Макрон (V в. до н. э.) — древнегреческий художник, вазописец.
 Квинт Невий Корд Суторий Макрон (21 до н. э. — 38 н. э.) — древнеримский военный деятель и политик, префект претория при Тиберии и Калигуле.
 Луций Аттий Макрон — римский политический деятель 1-й половины II века.

Фамилия 
 Макрон, Брижит (род. 1953) — супруга политика Эмманюэля Макрона.
 Макрон, Эмманюэль (род. 1977) — французский политик, президент Франции с 14 мая 2017 года.

Другое 
 «Макрон» — футбольный стадион в Великобритании.
 Макрон — титул военного лидера расы строггов и финальный босс в играх Quake 2 и Quake 4.
 Macron — итальянская компания, производитель одежды и обуви.
 Macron 1 — европейская версия японского анимационного сериала.

См. также 
 Макронисос — необитаемый остров в Эгейском море.
 Макарон — вид печенья.